Стародуб — топоним и фамилия:

Топоним 
 Стародуб (Стародуб Северский) — город в Брянской области.
 Стародуб — деревня в Каширском районе Московской области.
 Стародуб на Клязьме (Стародуб Ряполовский) — древнерусский город, столица Стародубского княжества.
 Стародуб Воцкий — древнерусский город близ Мурома.
 Новый Стародуб — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Фамилия 
 Стародуб, Дмитрий Александрович (1995) — российский футболист.
 Стародуб, Елена Юрьевна (род. 1963) — российская актриса.
 Стародуб, Николай Фёдорович (1924—1992) — директор Амурского областного театра драмы, художник.

См. также 
 Стародубцев
 Стародубцево